Superserien kan avse:

 Superserien (serietidning) – en svensk serietidning
Superserien för herrar – den högsta serien i amerikansk fotboll för herrar i Sverige
Superserien för damer – den högsta divisionen i amerikansk fotboll för damer i Sverige